La science du Quaternaire est l'étude systématique du Quaternaire communément appelée ère glaciaire. Le Quaternaire est une période géologique qui a commencé vers 2,6 millions d'années et s'étend jusqu'aux temps présents. Elle est composée de deux époques géologiques, le Pléistocène et l'Holocène. La science du Quaternaire a pour objet de comprendre tout ce qui s'est passé durant le Pléistocène et l'Holocène et d'acquérir des connaissances fondamentales sur notre environnement, ses écosystèmes, ses changements climatiques, etc. La plupart des chercheurs en science du Quaternaire étudient l'histoire du Quaternaire pour pouvoir faire des prévisions des changements climatiques à venir. Le premier scientifique à étudier la science du Quaternaire fut Georges Cuvier, un scientifique français, au cours du XIXe siècle.

L'un des champs de recherche dans lesquels la science du Quaternaire a joué un rôle central est celui de l'archéologie, en fournissant un cadre précis des études humaines, susceptible d'aider les archéologues à interpréter les données archéologiques qu'ils trouvaient. Plusieurs recherches ont également montré que la science du Quaternaire avait influencé notre vie plus que nous ne l'avons jamais connue, par exemple, via des adaptations de nombreuses espèces aux changements climatiques pour pouvoir survivre.

Définition 
La science du Quaternaire est l'étude systématique de la période quaternaire. C'est un champ de recherche en évolution rapide : de nouveaux outils y apparaissent régulièrement (nouvelle technique de datation, nouvelle façon d'analyser une moindre quantité de radiocarbone, etc.).

La science du Quaternaire est au croisement de plusieurs disciplines : géographie, biologie, chimie et physique. Elle se focalise cependant à l'étude d'événements qui se sont déroulés durant la période quaternaire, une période de temps qui a commencé vers 2,6 millions d'années et va jusqu'aux temps présents. La planète sur laquelle nous vivons actuellement a été pour beaucoup façonnée par des événements qui se sont produits au cours de la période quaternaire – la période des périodes glaciaires. Le but de la science du Quaternaire est donc de comprendre ce qui s'est passé pendant les périodes glaciaires. La compréhension du fonctionnement des écosystèmes actuels exige en effet de connaître leur histoire. Et l'établissement de prévisions sur les changements climatiques actuels et leurs effets sur les écosystèmes requiert d'étudier les changements comparables qui se sont produits dans le passé.

Histoire 

La période quaternaire se compose de deux époques : le Pléistocène, souvent défini comme la période qui a commencé vers 2,6 millions d'années en se terminant il y a  environ, et l'Holocène, qui a commencé à la fin du Pléistocène il y a environ .

L'étude de la science du Quaternaire a débuté vers la fin du  siècle en Europe, mais il a fallu attendre le  siècle pour qu'elle commence vraiment à se développer, quand de nombreuses sous-disciplines importantes de la science du Quaternaire, comme la paléoécologie, la paléontologie et la paléoclimatologie, sont apparues comme des approches utiles pour mettre en évidence et comprendre ce qui liait les changements de l'environnement et l'histoire de la planète Terre au cours du Quaternaire.

Revues académiques 
 Boreas – An international Journal of Quaternary Research
 Geografiska Annaler (seul le titre est en suédois)
 Journal of Quaternary Science
 Quaternary Geochronology
 Quaternary International
 Quaternary Research
 Quaternary Science Reviews
 The Quaternary Times

Voir aussi 
 International Union for Quaternary Research
 Palynologie
 Problème de 100 000 ans
 Géochronologie

Références

Liens externes 
 
 
  (anciennement appelé Godwin Institute)

Quaternaire